Лука Перош (англ. Luka Peros, родился 28 октября 1976 г.) - хорватский актер, дебютировал в роли американского солдата в фильме "Трое мужчин Мелиты Жганер" (1998), известен по роли Марселя в сериале от студии Netflix "Бумажный дом". Окончил Американскую общественную школу Абу-Даби в 1995 году.

Фильмография

Телевидение

Примечания

Примечания